Валери Афлало (; род. 7 октября 1976 года, Мальмё) — шведская модель и дизайнер. Победительница конкурса «Мисс Швеция 2000».

Биография 
Анна Валери Афлало родилась 7 октября 1976 года в Мальмё. Отец — француз Пьер Морис Афлало, мать — шведка Анн-Кристин Афлало. У Валери есть две младшие сестры — Селин и Ариана. В 1995 году Валери окончила гимназию в Мальмё. Затем окончила университет и школу дизайна в Мальмё.

Замужем. Есть две дочери — Бьянка и Николетта.

Карьера 
В 18 лет начала работать фотомоделью в агентстве Modellink. Сотрудничала с компаниями Ellos, Josefsson и Halléns, а также Вивьен Вествуд.

В 2000 году победила на конкурсе красоты «Мисс Швеция» и представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Несколько лет спустя была со-ведущей утренней программы на шведской радиостанции NRJ.

С 2005 года она разрабатывает одежду под собственным брендом Valerie.

В 2013 году Валери была награждена премией «Guldknappen» в категории «Приз читателей» за работу с собственным брендом одежды Valerie.

В 2014 году создала коллекцию аксессуаров для Oriflame.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фотомодели Швеции
Дизайнеры Швеции